Nieuwmarkt (Amsterdam), een plein in Amsterdam-Centrum
Nieuwmarkt (metrostation), het metrostation nabij dat plein
Nieuwmarktbuurt, de omgeving van dit plein
Nieuwmarktrellen, rellen in de Nieuwmarktbuurt